Майкл Тепей Чанг (, ) — американський тенісист, чемпіон Ролан-Гарросу, переможець 34 турнірів найвищого рівня, володар Кубка Девіса в складі збірної США.

Чанг народився в родині іммігрантів із Тайваню. Його китайське ім'я Чжан Депей. Він несподівано виграв Відкритий чемпіонат Франції 1989, коли йому було 17 років. Надалі Чанг мав успішну кар'єру, тричі був у фіналах турнірів Великого шолома, але більше не вигравав. У рейтингу ATP він досягав другої сходинки. 

Чанг входив до збірної США, яка виграла Кубок Девіса 1990 року.

У 2008 році Чанга введено до Міжнародної зали тенісної слави. З 2014 року він тренує Кея Нісікорі.

Раннє життя 
Після переїзду з Гобокена, штат Нью-Джерсі, до Сент-Пола, штат Міннесота, де Майкл навчився грати в теніс, Чанги переїхали спочатку до Пласенши, штат Каліфорнія, а потім до Енсінітаса, штат Каліфорнія, щоб збільшити тенісні можливості для Майкла та його старшого брата Карла. У дитинстві Чанг навчився китайської мови від своїх тайванських батьків і може розмовляти мандаринською мовою. Бетті залишила роботу хіміка, щоб поїхати з Чангом у тур.  Піднявшись до №163 у світі як 15-річний аматор, Чанг кинув десятий клас середньої школи Сан-Дієгіто в Енсінітасі після того, як склав GED у лютому 1988 року, щоб продовжити професійну тенісну кар'єру.

Чанг також навчався на магістерській програмі служіння в університеті Біола в Ла-Мірада, Каліфорнія, протягом півтора років. Він є членом опікунської ради університету Біола.

Значні фінали

Фінали турнірів Великого шолома

Одиночний розряд: 4 (1–3)

Фінали підсумкових турнірів року

Одиночний розряд: 1 (0–1)

Фінали турнірів серії Мастерс

Одиночний розряд: 9 (7–2)

Посилання 
 Досьє на сайті Асоціації тенісистів-професіоналів

Виноски 

Тенісисти США
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 1992
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 2000
Переможці Відкритого чемпіонату Франції з тенісу
Члени Міжнародної тенісної зали слави
Інвестори США
Спортсмени з Коннектикуту
Спортсмени з Каліфорнії
Спортсмени з Міннесоти
Спортсмени з Нью-Джерсі
Спортсмени зі штату Нью-Йорк
Спортсмени з Пенсільванії
Переможці турнірів Великого шлему в одиночному розряді
Випускники Теологічної семінарії Талбот